Ван Пелт () — нидерландская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1970) — игрок в американский футбол и тренер, игрок клуба НФЛ «Баффало Биллс».
  (1951—2009) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Нью-Йорк Джайентс».
  (род. 1968) — нидерландский игрок в хоккей на траве, чемпион мира (1998).
  — канадский музыкант, лидер проекта Miracle Fortress.
  (1935—2022) — американский игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Виннипег Блу Бомберс» (1958, 1959).
  (род. 1954) — американский писатель-фантаст, номинант на премию «Небьюла» за рассказ (2004).
 Ван Пелт, Ларри (род. 1937) — американский военный лётчик, лауреат премии Рэя Тенхоффа Общества лётчиков-испытателей (1969), комендант Школы лётчиков-испытателей ВВС США (1979).
 Ван Пелт, Роберт Ян (род. 1955) — нидерландский и канадский писатель, историк архитектуры и исследователь Холокоста.
  (р. 1966/1967) — американский спортивный комментатор, ведущий ежедневной передачи SportsCenter телеканала ESPN (с 2015), номинант на Спортивную премию «Эмми» ведущему (2011, 2021, 2022).
  (род. 1963) — американская художница, чьи работы входят в частности в собрания музеев искусств округов Лос-Анджелес и Ориндж.
 Ван Пелт, Эрнест (1883—1961) — американский актёр.

Вымышленные персонажи 
 Ван Пелт — персонаж вселенной американского фэнтези-фильма «Джуманджи» (1995).
 Грейс Ван Пелт — героиня американского детективного телесериала «Менталист» (2008—2015).
 Лайнус Ван Пелт — герой серии комиксов Peanuts американского художника Чарльза Шульца.
 Люси Ван Пелт — героиня серии комиксов Peanuts, старшая сестра Лайнуса Ван Пелта.